Le mot gladiateur peut renvoyer à :
 Un gladiateur, un combattant des jeux du cirque ;
 gladiateur, parfois donné à l'ordre d'insectes africains carnivores Mantophasmatodea ;
 Gladiateur, personnage de Marvel Comics ;
 Les Gladiateurs, film de Delmer Daves sorti en 1954 ;
 Gladiateurs, film sorti en 1992 ;
 Gladiateur, au Québec et au Nouveau-Brunswick est un film de Ridley Scott, sorti en 2000 ;
 Gladiateur, un cheval de course.

Voir aussi 
 Gladiatus est un jeu par navigateur gratuit consistant à gérer comme personnage un gladiateur.